Piniński ist der Familienname folgender Personen:
 Leon Piniński (1857–1938), polnischer Universitätsprofessor und Politiker
 Stanisław Piniński (1854–1911), polnischer Jurist und Politiker